Haiß steht für:

 Haiß  deutscher Name der französischen Gemeinde Hayes (Moselle) im Département Moselle in der Region Grand Est

Haiß ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Ritter von Haiß (1852–1927), Präsident des Obersten bayerischen Landesgerichts und Mitglied des bayerischen Reichsrats